Alba Regia steht für:

 Alba Regia, lateinischer Name von Székesfehérvár, Stadt in Ungarn
 Alba Regia (Auto), ungarischer Kleinwagen
 Alba Regia (Zeitschrift), ungarische Zeitschrift 
 (111468) Alba Regia, Asteroid des Hauptgürtels
 Alba Regia… bitte kommen, ungarischer Film von Mihály Szemes (1961)